De Rally van Polen 2015, formeel 72nd Lotos Rally Poland - Rajd Polski, was de 72e editie van de Rally van Polen en de zevende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 539e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Mikołajki.

Verslag 
Op het snelle onverhard in Polen bleken de Volkswagen's bijna ongenaakbaar, en was het opnieuw Sébastien Ogier die er met de winnaarschampagne vandoor ging en daarmee zijn riante voorsprong in het kampioenschap verder uitbouwde. Teamgenoot Andreas Mikkelsen zou zich met een tweede plaats in deze strijd weer aandienen tot zijn naaste concurrent, al was de achterstand op Ogier bijna onoverbrugbaar te noemen. Het nam niet weg dat de jonge Mikkelsen daarmee wel keurig Jari-Matti Latvala voorbleef in het kampioenschap; de Fin die het in Polen flink aan de stok had met Ott Tänak, de M-Sport-rijder die zich ontplooide tot een van de sterren van de rally, en de enige was die het 't Volkswagen-trio lastig wist te maken. Na even het klassement te hebben aangevoerd, viel hij in de slotfase van de eerste etappe terug achter Ogier en Mikkelsen, maar bleef de gehele rally door een secondeduel uitvechten met Latvala, welke beslist werd op de slotproef, waar Latvala door een stuurfout nog terugviel naar plaats vijf, achter een solide Hayden Paddon.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 14,60 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Pol
Rally van Polen
Sport in Ermland-Mazurië